Aş Şuwayrah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Aş Şuwayrah (distriktshuvudort i Irak), Wasit,

Marocko 

 Essaouira, kommunhuvudort, Marrakech-Tensift-Al Haouz, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar